Брокен Боу има више значења:
 Брокен Боу (Небраска)
 Брокен Боу (Оклахома)